Чемпионат Португалии по футболу 1969—1970 является 36-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 13-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 520 голов (в среднем 2,86 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1969/1970
Португалия
Португалия
1969 год в Португалии
1970 год в Португалии